

Cinema 
 Yankees (Yanks) – film del 1979 diretto da John Schlesinger

Musica 
 Yankees – album di Derek Bailey, John Zorn e George Lewis

Sport 
 New York Yankees – squadra della Major League Baseball
 New York Yankees – squadra di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Yankee (disambigua)